Бори́с Милю́тин:
 Милютин, Борис Алексеевич (1831—1886) — российский военный юрист и писатель.
 Милютин, Борис Семёнович (1905—1993) — молдавский советский дирижёр, народный артист Молдавии.